Do It – traccia dell'album The Soft Parade dei The Doors del 1968
 Do It – album della Rollins Band del 1988
Do It – singolo di Nelly Furtado del 2007, dall'album Loose
Do It – singolo di Akon del 2011
Do It – album dei Bud Spencer Blues Explosion del 2011
Do It – singolo di Toni Braxton del 2020
Do It – singolo delle Chloe x Halle del 2020